O Luton Town Football Club é um clube de futebol da Inglaterra, situado em Luton, no condado de Bedfordhire. O clube fundado em 11 de abril de 1885, como resultado da fusão de dois times locais, ditos "The Wanderers F.C." e "Excelsior F.C.". Atualmente disputa a EFL Championship (segunda divisão do Campeonato Inglês).

O período de maior sucesso do clube foi na temporada 1981-82 quando o clube ganhou a segunda divisão (EFL Championship), e assim conseguiu o acesso a primeira divisão (Premier League).

O Luton derrotou o Arsenal por 3x2 na final da Copa da Liga Inglesa de 1988 e manteve-se na primeira divisão até o rebaixamento no final da temporada em 1991-92. Em 2007 e 2009 as dificuldades financeiras fizeram com que o clube caísse da segunda para a quarta divisão sucessivamente. O Luton passou 5 temporadas fora das quatro principais ligas inglesas, retornando somente em 2014 ao vencer a Conference Premier na temporada 2013-14, garantindo a promoção de volta à 4° divisão inglesa. Em 2018-19, a equipe obteve a promoção para a EFL Championship depois de 12 temporadas.

Estádio 
O Luton Town, faz seus jogos no Kenilworth Road, estádio com capacidade para 10 356 pessoas.

Registros e estatísticas 
O jogador que mais vestiu a camisa do Luton Town foi Bob Marton, que atuou em 509 partidas pela equipe. Sete jogadores - Gordon Turner, Andy Rinnie, Brian Stein, Ernie Simms, Hebert Moody, Steve Howard e Pedro - marcaram mais de 100 gols com a camisa do Luton.

As maiores vitórias para o clube foram 15-0 sobre o Great Yarmouth Town em 21 de novembro de 1914 na FA Cup e 12-0 sobre o Bristol Rovers pela terceira divisão sul em 13 de abril de 1936.

A maior derrota do Luton foi 9x0 contra o Small Heath (atual Birmingham City) na segunda divisão em 12 de novembro de 1898.

Os maiores públicos presentes no estádio do clube foi de 30 069 contra o Blackpool na FA Cup em 4 de março de 1959 e 27.911 contra o Wolverhampton Wanderers, na primeira divisão em 5 de novembro de 1955.

Rivalidades 
O Luton Town tem como grande rival o clube Watford Football Club, baseado em Hertforshire, um condado no sul da Inglaterra. O Luton detém o recorde superior nos confrontos entre as duas equipes, sendo 118 jogos, 53 vitórias para o Luton, 29 empates e 36 vitórias para o Watford.

Títulos 
 Football League Championship: 1

(1981-82)

 Football League One: 3

(1936-37, 2004-05, 2018-19)

 Football League Two: 1

(1967-68)

 Copa da Liga Inglesa: 1

(1987-88)

Elenco atual 
Atualizado em 3 de janeiro de 2021

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Ligações externas 

 
Clubes de futebol fundados em 1885
Fundações na Inglaterra em 1885